Лилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лилл, Джон (род. 1944) — британский пианист.
 Лилл, Кристийне (род. 1971) — эстонская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Лилл, Мартин (род. 1972) — эстонский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Лилл, Харри (род. 1991) — эстонский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Лилл, Эркки (род. 1968) — эстонский кёрлингист и тренер по кёрлингу.